Die Fotbollsallsvenskan 2007 war die 83. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Spiele wurden zwischen dem 6. April und dem 28. Oktober 2007 ausgetragen.

Der Tabellenerste, IFK Göteborg, wurde schwedischer Meister und nahm an der Qualifikation zu UEFA Champions League teil. Der Zweite, Kalmar FF und der Dritte, Djurgårdens IF erreichten die Qualifikation für den UEFA-Pokal, der Vierte, IF Elfsborg, den UEFA Intertoto Cup. Am Ende der Saison stieg nur IF Brommapojkarna als Tabellenletzter ab, da die Liga zur Spielzeit 2008 auf 16 Mannschaften aufgestockt wurde.

Den Titel des Torschützenkönigs teilten sich mit jeweils 14 Saisontoren Razak Omotoyossi von Helsingborgs IF und Marcus Berg von IFK Göteborg, obwohl dieser im August den Verein verließ und zum niederländischen Erstligisten FC Groningen wechselte.

Stadien

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Meistermannschaft IFK Göteborg

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007